Wladimir Iljin () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Adolfowitsch Iljin (* 1947), russischer Schauspieler 
 Wladimir Alexandrowitsch Iljin (1928–2014), sowjetischer bzw. russischer Mathematiker 
 Wladimir Dmitrijewitsch Iljin (* 1992), russischer Fußballspieler 
 Wladimir Wassiljewitsch Iljin (1928–2009), russischer Fußballspieler